Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2018/2019 – piętnasta edycja tego cyklu rozpoczęła się 14 grudnia 2018 w Notodden, a zakończył się 24 lutego 2019 w Brotterode.

W całym cyklu rozegrano łącznie sześć konkursów.

Wcześniejszy cykl wygrała Rosjanka Lidija Jakowlewa.

Klasyfikację generalną wygrała Słowenka Katra Komar przed reprezentantką Polski Kamilą Karpiel oraz Austriaczką Elisabeth Raudaschl.

Kalendarz zawodów

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
Sezon 2018/2019 w skokach narciarskich